Bittner je priimek več znanih oseb:

 Alexander Bittner (1850—1902), nemški geolog in paleontolog
 Armin Bittner (*1964), nemški alpski smučar
 Horst Bittner (*1927), nemški politik
 John Joseph Bittner (1904—1961), ameriški biolog
 Julius Bittner (1874—1939), avstrijski skladatelj
 Klaus Bittner (*1938), nemški veslač
 Ludwik Bittner (1892—1960), poljski general
 Rüdiger Bittner (*1945), nemški filozof